Joan Martí (compositor) (segle XVII), músic, mestre de capella de Santa Maria del Mar
 Joan Martí i Alanís (1928), bisbe d'Urgell
 Joan Martí i Aragonès (1937 - 2009), pintor i retratista
 Joan Martí i Castell (1945), filòleg
 Joan Martí i Centellas (1832 - 1902), fotògraf barceloní
 Joan Martí i Torres (1834 - 1909), líder republicà més conegut com el Xic de la Barraqueta
 Joan Martí i Trenchs (1844 - 1920), escriptor de Sant Vicenç dels Horts
 Joan Martí i Viñolas, ciclista català de primers del segle XX
 Joan Marti, boxejador català de la dècada de 1940

Vegeu també 
 Martí Joan